В США насчитывается 4 округа с названием Уэрт (три из них — , а один — ):

 Уэрт (округ, Айова) ()
 Уэрт (округ, Джорджия) ()
 Уэрт (округ, Западная Виргиния) ()
 Уэрт (округ, Миссури) ()